Steve Johnson era il detentore del titolo da due anni, ma è stato sconfitto al secondo turno da Daniel Elahi Galán.

In finale Christian Garín ha battuto Casper Ruud con il punteggio di 7-64, 4-6, 6-3.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

 Steve Johnson (secondo turno)
 Jérémy Chardy (secondo turno)
 Cameron Norrie (secondo turno)
 Reilly Opelka (secondo turno)

  Taylor Fritz (primo turno)
  Mackenzie McDonald (primo turno)
  Jordan Thompson (quarti di finale)
  Sam Querrey (semifinale)

Wildcard 

  Bjorn Fratangelo (primo turno)
  Noah Rubin (primo turno)

  Janko Tipsarević (quarti di finale)

Qualificati 

  Henri Laaksonen (quarti di finale)
  Peđa Krstin (primo turno)

  Santiago Giraldo (secondo turno)
  Daniel Elahi Galán

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

U.S. Men's Clay Court Championships 2019